bezeichnet in Neuseeland:

 eine Ortschaft nordöstlich von  in der Region 
 Lake Moawhango, Stausee in der Region 
 Moawhango River, Fluss in der Region 
  , Zufluss des